Бабаев, Михаил: Бабаев, Михаил Матвеевич (род. 1932) ― советский и российский криминолог.
 Бабаев, Михаил Юрьевич (род. 1986) — российский регбист.